Telnice est un toponyme qui peut désigner :

Telnice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Telnice, une commune du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie